

Patronyme 

 Victoria Welby (1837-1912), philosophe du langage anglaise ;
 Alfred Welby (1849-1937), homme politique britannique, membre du parlement au Royaume-Uni ;
 Justin Welby (1956-), ecclésiastique et théologien anglican de nationalité britannique ;
 Piergiorgio Welby (1945-2006), artiste-peintre, poète et militant politique italien.

Toponyme 

 Welby, Paroisse civile du Lincolnshire en Angleterre.

Autres 
 Docteur Marcus Welby, série télévisée américaine des années 1970.